Monte Popa – stratovulcano situato in Birmania

Popa – genere di insetti

Persone 
 Adrian Popa – calciatore rumeno
 Constantin Popa – cestista e allenatore di pallacanestro rumeno
 Iuliana Popa – canottiera rumena
 Larisa Popa – modella rumena
 Marius Popa – calciatore rumeno
 Răzvan Popa – calciatore rumeno
 Roxana Popa – ginnasta rumena

Pagine correlate 
 Poppa (disambigua)